«Valentine» puede hacer referencia a:

 Valentine (1988-), cantante alemana; 
 Valentine, población y comuna francesa, en la región de Mediodía-Pirineos; 
 Valentine (2001), película estadounidense-canadiense; 
 Valentine, hermana y coprotagonista de la Saga de Ender de Orson Scott Card; o
 Valentine, álbum del cantautor Roy Harper.